Cerceis är ett släkte av kräftdjur. Cerceis ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotkräftor
Cerceis